Werfel:
 Alma Mahler-Werfel
 Franz Werfel (pisarz)
 Roman Werfel (działacz komunistyczny)
 (12244) Werfel